Die Heilbronn Open 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 23. bis 30. Januar 2011 in Talheim bei Heilbronn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 sowie der Head German Masters Series 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der ungesetzte Bastian Knittel, der im Finale den an Position sechs gesetzten Daniel Brands in zwei Sätzen, die jeweils im Tie-Break entschieden wurde, besiegte. Es war Knittels erster Sieg auf der ATP Challenger Tour. Titelverteidiger Michael Berrer scheiterte in diesem Jahr im Viertelfinale am späteren Finalisten Brands.

Im Doppel waren die ungesetzten Jamie Delgado und Jonathan Marray im Finale gegen die an dritter Position gesetzten Frank Moser und David Škoch siegreich. Es war der erste gemeinsame Challenger-Titel der beiden Briten. Für Delgado war es zudem der neunte, für Marray der zwölfte Karrieretitel im Doppel auf der Challenger-Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld des Turniers gab es zwei Absagen. Der an Position sieben gesetzte Julian Reister trat nicht im Einzel an. Für ihn rückte Dieter Kindlmann in das Hauptfeld. Im Doppel sagte die Paarung Igor Sijsling/Marco Chiudinelli ihre Teilnahme ab, sodass James McGee und Colin O’Brien als Ersatz spielten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 83 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikations auf der ATP Homepage (PDF; 75 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Talheim (Landkreis Heilbronn)